Justin Fontaine (né le  à Bonnyville, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeure nord-américaine depuis la saison 2011-2012. Il évolue avec le Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||12 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||50 ||26 ||55 ||81 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Pontiacs de Bonnyville || LHJA ||52 ||30 ||41 ||71 ||60 ||5 ||3 ||5 ||8 ||10 
|-
|2007-2008 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA||35 ||4 ||8 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||43 ||15 ||33 ||48 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||39 ||21 ||25 ||46 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || WCHA ||42 ||22 ||36 ||58 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH ||73 ||16 ||39 ||55 ||32 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH ||64 ||23 ||33 ||56 ||18 ||5 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
|2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH ||66 ||13 ||8 ||21 ||26 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 71 || 9 || 22 || 31 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 60 || 5 || 11 || 16 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 50 || 9 || 21 || 30 || 20 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 15 || 2 || 9 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 52 ||13 ||17 || 30|| 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 54 || 8 ||14 || 22|| 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kölner Haie || DEL || 8 || 1 ||4 || 5|| 8 || - || - || - || - || -

| 197 || 27 || 41 || 68 || 58 || 19 || 2 || 2 || 4 || 4

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur des Kölner Haie